Valongo — cidade em Portugal
Valongo (freguesia) — antiga freguesia
Valongo (Avis) — freguesia no concelho de Avis
Valongo (Rio de Janeiro) — bairro da cidade brasileira do Rio de Janeiro
Valongo (Santos) — bairro da cidade brasileira de Santos
Valongo de Milhais — freguesia no concelho de Murça
Valongo do Vouga — freguesia no concelho de Águeda
Valongo dos Azeites — freguesia no concelho de São João da Pesqueira

Desambiguações de topônimos